Сыдыков — фамилия; имеет женскую форму Сыдыкова.
 Сыдыков, Абдыкерим Сыдыкович (1889—1938) — киргизский общественный и государственный деятель, учёный, историк.
 Сыдыков, Азиз Мухамедович (род. 1992) — киргизский футболист.
 Сыдыков, Ерлан Батташевич (род. 1956) — советский и казахстанский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Сыдыков, Матен (1922—2000-е) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сыдыков, Рахат Мажитович (род. 1963) — казахстанский государственный деятель, аким Каргалинского района Актюбинской области с 27 мая 2013 года.
 Сыдыков, Руслан Джумабаевич (род. 1975) — киргизский футболист и тренер.
 Сыдыков, Усен Сыдыкович (род. 1943) — первый секретарь Ошского обкома КПСС.

Сыдыкова 
 Сыдыкова, Светлана Калдарбековна (род. 1954) — киргизский юрист, председатель Конституционного суда Киргизской Республики.